Amaray steht für
einen Hersteller von CD- und DVD-Verpackungen, siehe Amaray (Unternehmen)
eine oftmals nach obigem Hersteller bezeichnete Sorte von Verpackungen, siehe CD- und DVD-Verpackungen#Keep Case/Amaray